Hősök tere, Budapest (XIV. kerület)
Hősök tere, Budapest (XVII. kerület, Rákosliget)
Soroksári Hősök tere, Budapest (XXIII. kerület)
Hősök tere, Balassagyarmat
Hősök tere, Esztergom
Hősök tere, Miskolc
Hősök tere, Pécs
Hősök tere, Tata
Hősök tere, Székesfehérvár
Heldenplatz, Bécs